Le nouvel ordre mondial peut désigner :
 Le nouvel ordre mondial, analyse décrivant l'ordre géopolitique à la fin de la guerre froide, dominé par les États-Unis ;
 La théorie du complot du nouvel ordre mondial, qui entend dénoncer la tentative d'instauration d'un gouvernement mondial par une élite, à son profit.